IPD steht als Abkürzung für:

 In Process Dressing, Schleifverfahren
 Interaurale Phasenlaufzeitdifferenz, siehe Ohrabstand
 Interim Partei Deutschland, rechtsextreme Partei der "Kommissarischen Reichsregierung"
 Intermittierende Peritonealdialyse, siehe Dialyse#Peritonealdialyse
 Internet Protocol Datagram, Grundelement der Datenübertragung in Rechnernetzen, siehe IP-Paket
 Interpupillardistanz, Abstand zwischen den Pupillen
 Investment Property Databank, erstellt den DIX (Deutscher Immobilienindex), Tochterunternehmen von MSCI
 IPD-6504, Projektbezeichnung für ein Kleinflugzeug, siehe Embraer EMB 110
 Islamische Partei von Dagestan, siehe Islam in Russland
 Integrated Project Delivery – eine Methodik zur Effizienzsteigerung beim Projektmanagement
 Infrastructure Planning and Design
 Invasive Pneumococcal Disease (Invasive Pneumokokken-Erkrankung), siehe Pneumokokken
 Initiative Profisport Deutschland – einem Zusammenschluss von deutschen Verwertungsgesellschaften im Profisport

iPD steht als  Abkürzung für:

 interactive Phase Distortion, ein Synthesizer

IPD